Ойген (Евгений) Цабель ( ; 23 декабря 1851, Кенигсберг (Пруссия) — 26 февраля 1924, Берлин) — немецкий , , , музыкальный и , , .

Биография 
Цабель известен, как писатель-путешественник, благодаря своей работе «Транссибирь» (1903). Побывал в России, Москве, Петербурге, Сибири, Азии, путешествовал по Америке и Австралии. Занимался переводами с английского и русского — пьесы Ивана Тургенева.

Известен как музыкальный и литературный критик. Написал биографию Антона Рубинштейна, поддерживал контакт с П. И. Чайковским.

Был одним из редакторов «National Zeitung».

Много писал о русских писателях. Отдельно издал: Критические этюды «Berthold Auerbach» (Б., 1882); «Iwan Turgenjew» (Лпц., 1884); «Graf Schack» (В., 1885); «Anton Rubinstein» (Лпц., 1892); «Hans von Bülow» (Гамбург, 1894); «Litterar. Streifzüge durch Russland» (Б., 1885; 2 изд. 1887), «Leo Tolstoj» (1901); повести — «Getrennte Herzen» (Берл., 1888) и «Stammtisch und andere Novellen» (Дрезден, 1894); комедии — «Mitternachtssonne», «Bauernfänger», «Verfehlter Beruf», «Erziehung». Обработал для сцены пьесы Тургенева «Месяц в деревне», под заглавием «Natalie», и «Провинциалку» («Die Provinzialin», Берл., 1885), написал пьесу «Raskolnikow» (1890) на сюжет из Достоевского.

Избранные сочинения 
 Романы
 Getrennte Herzen. Novelle. Paetel, Berlin 1888
 Der Roman einer Kaiserin. Katharina II. von Rußland. Geschichtlicher Roman. Bong, Berlin 1912
 Der Meister. Ein Richard-Wagner-Roman. Borngräber, Berlin 1914
 Gegen den Osten. Roman. Stilke, Berlin 1917. (Digitalisat)
 Театральные пьесы
 Iwan Turgenjew: Natalie.Schauspiel in vier Akten. Erste Aufführung unter der Regie des *Direktors Otto Devrient am 20. September 1889. Nach dem Russischen für die deutsche Bühne bearb. von Eugen Zabel. Bloch, Berlin 1889
 Der Gymnasialdirektor. Schauspiel in 4 Aufzügen von Eugen Zabel und Alfred Bock. F. Fontane & Co., Berlin 1896.
 Aus tiefer Not. Ostpreußisches Schauspiel. In einem Aufzug. Boll, Berlin 1915
Дорожные записки и книги о путешествиях
 Moskau. E. A. Seemann, Leipzig und Berlin 1902.
 Auf der sibirischen Bahn nach China. Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur, Berlin 1904.
 Bunte Briefe aus Amerika. Stilke, Berlin 1905.
 St. Petersburg. Seemann, Leipzig 1905.
 Stefan von Kotze: Australische Skizzen. Mit einem Vorwort von Eugen Zabel. Tägliche Rundschau, Berlin 1918
 Sakuska. Russische Erinnerungen und Erlebnisse. Reißner, Dresden 1921.
 Критические статьи
 Iwan Turgenjew. Eine literarische Studie. Otto Wigand, Leipzig 1884.
 Literarische Streifzüge durch Russland. Deubner, Berlin 1885
 Anton Rubinstein. Ein Künstlerleben. Barthoff Senf, Leipzig 1892.
 Die italienische Schauspielkunst in Deutschland. Rentzel, Berlin 1893.
 L. N. Tolstoi. Seemann, Leipzig, Berlin und Wien 1901.
 Moskau. Seemann, Leipzig und Berlin 1902.
 Zur Modernen Dramaturgie. Studien und Kritiken. 3 Bände. Schulzesche Hof-Buchhandlung, Oldenburg und Leipzig 1899.
 Theatergänge. Hofmann, Berlin 1908.
 Goethe und Napoléon. Versuch zur künstlerischen Lösung eines wissenschaftlichen Problems. Staatspolitischer Verlag, Berlin 1920

Примечания

Литература 
 
 Zabel, Eugen, 1851—1924

Писатели-путешественники
Музыкальные критики Германии 
Биографы
Переводчики с русского языка